Пророк:

 Пророк — человек, предположительно контактирующий со сверхъестественными или божественными силами и служащий посредником между ними и человечеством; провозвестник сверхъестественной воли (пророчества).
 Пророк — произведение Джебрана Халиля Джебрана, написанное в 1923 году.
 Пророк — мюзикл Ильи Олейникова.
 Пророк () — фильм по мотивам рассказа Филипа К. Дика «Золотой человек», США, 2007. Режиссёр — Ли Тамахори.
 Пророк () — гангстерский фильм, Франция, 2009 год. Режиссёр — Жак Одиар.
 Пророк () — телесериал, Бразилия, 2006 год.
 Пророк — стихотворение А. С. Пушкина
 Пророк — драма азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида
 Пророк — большая опера французского композитора Джакомо Мейербера.

См. также 
 Пророки
 Пророчество (значения)
 Пророк Санбой - сценическое имя советского/российского певца, стримера и видеоблогера Геннадия Чернецова.